

Patronyme
 David Van Reybrouck, (1971- ), est un scientifique, historien de la culture, archéologue et écrivain belge d'expression néerlandaise.
 Guido Reybrouck, (1941- ), est un ancien coureur cycliste belge.
 Wilfried Reybrouck, (1953- ), frère du précédent.

Homonymie
Homonymie de patronyme